Нисихара (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Накагами префектуры Окинава.
 Нисихара (село) — село в Японии, находящееся в уезде Асо префектуры Кумамото.